Misox ist
 das Tal Misox im Schweizer Kanton Graubünden und
 der Kreis Misox, in dem das Tal liegt.

Siehe auch:
 Misox-Schwankung (zur Klimaveränderung)